Дидю́ля () — белорусская фамилия.

Известные носители 
 Дидюля, Валерий Михайлович (род. 1970) — советский и белорусский гитарист-виртуоз, композитор, аранжировщик, музыкальный продюсер, лидер группы «ДиДюЛя».
 Дидюля, Евгеника Сергеевна (род. 1987; более известна под сценическим псевдонимом ЕVгеника) — российская поп, этно-поп и фолк-певица; супруга Валерия Дидюли.

См. также 
 Дедюля